Flatö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flatö (Saltvik, Åland), 
 Flatö, Korpo, Åboland,

Se även
Flatön
Flatör
Flatören

Robotskapade Finlandförgreningar